Dusen oder Van Dusen ist der Familienname folgender Personen:

 Frankie Dusen (1880–1940), US-amerikanischer Posaunist
 Albert Edward Van Dusen (1916–1999), US-amerikanischer Autor
 Barry Van Dusen (* 1945), US-amerikanischer Tiermaler
 Chris Van Dusen, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Granville Van Dusen (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler

siehe auch
 Professor van Dusen